

Вортвілл — місто, штат Кентуккі
 Вортвілл — місто, штат Пенсільванія